Филисов — фамилия; имеет женскую форму Филисова:
 Филисов, Александр Прокофьевич (1779—1853) — майор, участник наполеоновских войн.
 Филисов, Павел Андреевич (1769—1821) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.
 Филисов, Фёдор Петрович (1731—1784) — русский генерал, обер-комендант Керчи и Еникале.

 Филисова, Мария Николаевна (род. 1988) — российская футболистка и мини-футболистка, защитница команды «Лагуна-УОР».